Sigala (настоящее имя — Брюс Филдер , род. 1 ноября 1993 года в Норфолк, Великобритания) — британский диджей, музыкальный продюсер, композитор. Получил известность благодаря своему дебютному синглу «Easy Love», который появился 4 сентября 2015 года на 71 месте в UK Singles Chart и на следующей неделе поднялся сразу на первую строчку. Его следующий сингл «Sweet Lovin'» достиг 3 места в UK Singles Chart.

Его предпочтения в электронной музыке — Дэвид Гетта, Арман Ван Хелден и Tiësto.

Карьера 
Родился в Норфолке, впервые он попал в музыку в возрасте 8 лет, когда стал заниматься игрой на фортепьяно, которое бросил в 8 классе. Окончил Reepham High School, позднее изучал музыку в Вестминстерском университете, где получил степень бакалавра искусств в коммерческой музыке. В данный момент базируется в Тайляард Студиос в Кингс-Кросс, Лондон.

После окончания университета был участником нескольких малоизвестных групп, позднее сконцентрировался на написании музыки и продюсировании других исполнителей, например, совместно с дуэтом Sigma была записана композиция для Эллы Эйр «Good Times».

Свой дебютный сингл «Easy Love» написал после того как выпил 6 бутылок пива, в плохом настроении из-за того что его попросили сделать 37 микс для популярного исполнителя и уставший, он случайно скачал акапеллу песни «ABC» группы The Jackson 5. В интервью The Official Charts Company он заявил что трек был записан в воскресенье вечером из-за желания создать музыку для самого себя вне границ «что бы песня имела определённый звук или должна быть записана определённым образом». На песню был снят клип в Лос-Анджелесе с участием канадского танцевального дуэта Lucky Aces, 12-летних Лаки и Эйси, которые по сюжету встречаются и бросают вызовы на танцевальную битву различным детским бандам. Режиссёром клипа выступил Крэйг Мур, который объяснил выбор места съёмок, Лос-Анджелес, так как там «пул талантов, такой как нигде в мире» и то что он увидел Лаки и Эйси в Шоу Эллен Дедженерес. 4 сентября 2015 года сингл «Easy Love» был выпущен лейблом «Ministry of Sound» и сразу попал на 71ю строчку UK Singles Chart, спустя неделю композиция заняла первое место, где продержалась 4 недели.

4 декабря 2015 года вышел второй сингл Брюса «Sweet Lovin'», который достиг 3 места в UK Singles Chart.

18 марта 2016 года планируется выход 3го сингла, записанного совместно с DJ Fresh и Имани, «Say You Do», в котором используется семпл из песни Мэрайя Кэри «Always Be My Baby». Также Сигала работает над выходом дебютного альбома.

Дискография

Синглы

Примечания 

Музыкальные продюсеры Великобритании
Композиторы по алфавиту
Музыканты-электронщики Великобритании